Гвендоли́н Дидье́ (; род. 10 марта 1986 года в Энген-ле-Бене, Франция) — французская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде. Чемпионка Франции 2008 года.

Кандис Дидье, также французская одиночница, выступающая на международном уровне и трёхкратная чемпионка Франции, не является родственницей Гвендолин, они лишь однофамильцы.

Гвендолин вынуждена была пропустить сезон 2005—2006 из-за травмы. После сезона 2009—2010 завершила карьеру.

Спортивные достижения 

 * — место в личном зачете/командное место

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Франции